Cericium är ett släkte av svampar. Cericium ingår i familjen Cystostereaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cericium